Lochheim steht für:
 Lochheim (Herschbach), Ortsteil der Ortsgemeinde Herschbach (Oberwesterwald), Verbandsgemeinde Wallmerod, Westerwaldkreis, Rheinland-Pfalz
 Lochheim (Mettenheim), Ortsteil der Gemeinde Mettenheim, Landkreis Mühldorf am Inn, Bayern
 Lochheim (Biebesheim), Wüstung im Kreis Groß-Gerau, Regierungsbezirk Darmstadt, Hessen bei Biebesheim am Rhein und Stockstadt am Rhein
 Lochheim (Sandhausen), Wüstung am nordwestlichen Rand des Gebietes der Gemeinde Sandhausen, Rhein-Neckar-Kreis, Regierungsbezirk Karlsruhe, Baden-Württemberg